Heart Lake ist der Name folgender Seen:

in Antarktika:
 Heart Lake (Ross-Insel)

in Kanada:
 Heart Lake (Ontario), bei Brampton
 Heart Lake (Alberta)
 Heart Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Heart Lake (Michigan)
 Heart Lake (Minnesota)
 Heart Lake (New York), im Adirondack Park
 Heart Lake (Wyoming), im Yellowstone-Nationalpark

Heart Lake steht für:
 Heart Lake Secondary School, in Brampton, Ontario, Kanada